Nata
1086 Nata - um asteroide

Veja também
Natã
Natá (distrito)

Desambiguação